Max Jacob (schrijver) (1876-1944), Frans schrijver
Max Jacob (poppenspeler) (1888-1967), Duits poppenspeler